О́редежское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Лужского муниципального района Ленинградской области России.

Административный центр — посёлок Оредеж.

География 
Поселение расположено в восточной части района.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Павлово — Луга)
  (Оредеж — Тёсово-4 — Чолово)

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 30 км.

История 
В начале 1920-х годов в составе Бутковской волости Лужского уезда был образован Пантелеевский сельсовет с центром в деревне Пантелеевичи.

В августе 1927 года Пантелеевский сельсовет вошёл в состав Оредежского района Ленинградской области.

По данным 1933 года центром Пантелеевского сельсовета являлся посёлок Оредеж.

29 марта 1957 года Пантелеевский сельсовет был переименован в Оредежский сельсовет.

22 октября 1959 года Оредежский район был ликвидирован, Оредежский сельсовет вошёл в состав Лужского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Оредежский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Оредежскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 65-оз от 28 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Оредежское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Оредежской волости (за исключением 4 населённых пунктов, переданных в Тёсовское сельское поселение).

19 мая 2019 года было упразднено Тёсовское сельское поселение, включённое в Оредежское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находится 24 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Лужского района